Aelia steht für:

 weibliche Form des Namens Aelius, siehe die römische Familie der Aelier (gens Aelia)
 alternative Schreibung des römischen Ortes Aeliae in Nordafrika
 altgriechischer Name (altgriechisch für die, die strahlt – im Sinne von, wie die Sonne strahlt)